Ла Пиједрита има више значења:

 Ла Пиједрита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пиједрита (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пиједрита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пиједрита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику